Lázy ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

 Lázy, Ortsteil von Městečko Trnávka, Okres Svitavy
 Lázy, Ortsteil von Loučka, Okres Vsetín; siehe Lázy (Loučka)